La Grande Parei est un sommet situé dans le massif du Beaufortain, en Savoie.

Notes et références 

Sommet des Alpes françaises
Sommet en Savoie
Massif du Beaufortain